Kiss er engelsk for kys. Det kan også være flere andre ting:

 Kiss – Amerikansk rockband.
 Kiss (album) – første studiealbum og debutalbumet for bandet Kiss
 Kiss (Korea) – (tidligere) koreansk popgruppe
 Kiss (manga) – Enbinds manga fra 1998 af Eiki Eiki.
 KimiKiss – Japansk Playstation 2-spil der også er omsat til mangaer og animeserie.
 KissKissKiss – Dansk indieband.
 Forkortelsen for Københavns Intensive SprogSkole.
 Forkortelsen for Keep It Simple, Stupid – Et princip inden for kommunikation og design.
 Éva Kiss - en ungarsk håndboldspiller